Бе́тани (, , ранее Клипфонтейн, Klipfontein, , Цъуйчъандес) — деревня на юге Намибии, на территории области Карас. Входит в состав .

История 
Бетани была основана членами Лондонского миссионерского общества в 1815 году. Название деревни связано с именем палестинского селения Вифания (), упомянутого в Библии. В 1883 году в Бетани был подписан договор, согласно которому германский торговец Адольф Людериц приобретал участок земли у племени нама. Это событие легло в основу формирования протектората Германской Юго-Западной Африки.

Географическое положение 
Деревня находится в центральной части области, на расстоянии приблизительно 430 километров к югу от столицы страны Виндхука. Абсолютная высота — 986 метров над уровнем моря.

Население 
По данным официальной переписи 1991 года численность населения составляла 4 400 человек.
Динамика численности населения города по годам:

Достопримечательности 
В Бетани находится старейший в Намибии дом. Он был построен в 1814 году миссионером Лондонского общества .

Транспорт 
В окрестностях деревни расположен небольшой одноимённый аэропорт (ICAO: FYBC).

Примечания

Литература 
 Vedder, Heinrich. Das alte Südwestafrika. Südwestafrikas Geschichte bis zum Tode Mahareros 1890 (7th ed.). Windhoek: Namibia Scientific Society, 1997. ISBN 0-949995-33-9. 

Населённые пункты Намибии